Такмичење у бобу на Зимским олимпијским играма 1998. у Нагану одржано је у Спирал центру између 14. и 21. фебруара 1998.

На такмичењу у бобу је учествовало укупно 158 такмичара из 28 држава.

Дисциплине 

На играма у Нагану 1998. такмичење у бобу одражано је у две мушке дисциплине у бобу.

Распоред такмичења

Земље учеснице

Освајачи медаља по дисциплинама

Биланс медаља

Литература 
 1998 bobsleigh two-man results
 1998 bobsleigh four-man results
 Wallechinsky, David and Jaime Loucky (1998). "Bobsleigh: Two-Man". In The Complete Book of the Winter Olympics: 2010 Edition. London: Aurum Press Limited. pp. 159–60.

Спортови на Зимским олимпијским играма 1998.
Боб на Зимским олимпијским играма